Fix kan syfta på:

 Fix AB – en svensk tillverkare av främst spanjoletter (låsskena)
 Fix (öl) – ett grekiskt ölmärke
 Fix (detektiv) – en fiktiv detektiv som jagade Phileas Fogg i Jules Vernes roman Jorden runt på 80 dagar från 1873
 Fixerbad – ett sista led i en framkallningsprocess för att göra en fotografisk bild ljusbeständig

Se även
 Fixering